Mars 2MV-4 foi um modelo de sondas espaciais soviéticas que houve a tentativa de lançamento de uma série de duas sondas para fazer um sobrevoo do planeta Marte no início da era espacial e obter dados e imagens do planeta. A primeira a ser lançada, conhecida oficiosamente como Sputnik 22 no ocidente, não chegou nem à órbita terrestre por falha do foguetes lançador, um Molniya. A segunda, nomeada como Marte 1, foi injetada com sucesso em uma órbita de transferência para Marte, mas deixou de transmitir vários meses depois de ter sido lançada e antes de chegar ao seu destino.

As duas sondas Mars 2MV-4 que tentaram lançar eram idênticas e tinham uma massa de cerca de 894 kg. Como instrumentação científica levavam a bordo um magnetômetro e uma máquina fotográfica, entre outros.

Histórico de lançamentos 

Programa Marte